Belcastel (Aveyron)
 Belcastel (Tarn)
 Belcastel-et-Buc